Diepling ist der Name folgender Orte:

 Diepling (Altenmarkt an der Alz), Einöde der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Diepling (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern